Diether ist eine Variante des männlichen Vornamens Dieter. Er kommt sowohl als männlicher Vorname als auch als Familienname vor.

Herkunft und Bedeutung

Namensträger

Vorname 
 Diether Dehm (* 1950), deutscher Musikproduzent, Liedermacher und Politiker (Die Linke)
 Diether Roeder von Diersburg (Offizier, 1882) (1882–1918), deutscher Marineoffizier

 Diether von Isenburg (1412–1482), Erzbischof von Mainz
 Diether V. (Katzenelnbogen) († 1276), Herrscher der Grafschaft Katzenelnbogen
 Diether VIII. (Katzenelnbogen) (1340–1402), Graf von Katzenelnbogen
 Diether von Kleist (1890–1971), deutscher Offizier und Prähistoriker
 Diether Krebs (1947–2000), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Diether Kressel (1925–2015), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Diether Kunerth (* 1940), deutscher Künstler
 Diether Lauenstein (1914–1990), deutscher Theologe, Pfarrer und Indologe
 Diether de la Motte (1928–2010), deutscher Musiker, Komponist und Musiktheoretiker
 Diether von Nassau (um 1250–1307), Erzbischof und Kurfürst von Trier
 Diether Noll (* 1934), deutscher Komponist
 Diether Posser (1922–2010), deutscher Politiker (GVP, SPD)
 Diether Roderich Reinsch (* 1940), deutscher Byzantinist
 Diether Ritzert (1927–1987), deutscher Maler und Grafiker
 Diether von Sallwitz (1922–1963), deutscher Fernsehjournalist und Nachrichtensprecher

Familienname 
 Matthias Diether (* 1974), deutscher Koch

Männlicher Vorname
Familienname
Germanischer Personenname